Милан Јагодић (Ужице, 11. марта 1991) српски је фудбалер. Висок је 199 центиметара и игра у одбрани.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1991.
Спортисти из Ужица
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Рада
Фудбалери Палића
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Земуна
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Будућности Добановци
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери БАСК Београда